Ne dis rien peut désigner :
 Ne dis rien (chanson) est une chanson française de Maurice Aubret et George Fairman ;
 Ne dis rien est une chanson composée et écrite par Serge Gainsbourg pour le téléfilm Anna ;
 Ne dis rien est un film québécois de Simon Lacombe (2001) ;
 Ne dis rien (titre original espagnol : Te doy mis ojos) est un film espagnol d'Icíar Bollaín (2003).
 Ne dis rien (titre original : Speak No Evil) est un film danois de Christian Tafdrup (2022).

Homonymie de titre